Toponímia:
 Valladolid
 Valladolid-Campo Grande
 Valladolid (Mèxic)
 Valladolid (Yucatán)
 Valladolid, antic nom de la ciutat de Morelia
 Estació de Valladolid - Campo Grande, principal estació de ferrocarril de Valladolid 
 Província de Valladolid
 Organitzacions:
 Valladolid Rugby Asociación Club, club de rugbi espanyol 
 Ajuntament de Valladolid, institució que s'encarrega del govern de la ciutat i el municipi de Valladolid 
 Arquebisbat de Valladolid
 Club Baloncesto Valladolid, club de bàsquet de la ciutat de Valladolid fundat el 1976 
 Club Balonmano Valladolid, equip d'handbol a la ciutat de Valladolid 
 Diputació Provincial de Valladolid, òrgan institucional propi de la província de Valladolid al qual corresponen diferents tasques administratives i executives
 Real Valladolid Club de Futbol, club de futbol espanyol a la ciutat de Valladolid fundat el 1928 
 Reial Audiència i Cancelleria de Valladolid, òrgan d'administració
 Universitat de Valladolid
 Miscel·lània: Setmana Internacional de Cinema de Valladolid, mostra cinematogràfica celebrada a la ciutat espanyola de Valladolid